Александр Валентинович Рудазов (, Самара) — российский писатель-фантаст.

Биография 
Образование высшее, техническое. Увлекается историей, мифологией, мистикой, биологией, географией, культурой народов мира и многим другим. В настоящий момент живёт в Саратове. Первый рассказ написал в шесть лет. Первый роман — в шестнадцать. Печататься начал с пятого — «Архимага». За этот роман в 2005 году получил от издательства «Армада» премию «Меч Без Имени». Также этот роман занял 3-е место в номинации «Лучшая дебютная книга» на фестивале фантастики «Звездный мост-2005».

Премии и награды 
 Премия «Бронзовый кадуцей» (3-е место) за роман «Архимаг» в номинации «Дебютные книги» на международном фестивале фантастики «Звёздный мост-2005».
 Премия «Меч Без Имени» за роман «Архимаг» (2005 год).

Произведения

Романы

«Архимаг» 
 «Архимаг» (2004)
 «Рыцари Пречистой Девы» (2004)
 «Самое лучшее оружие» (2005)
 «Серая чума» (2006)
 «Война колдунов». Двухтомник: «Вторжение» (2007) и «Штурм цитадели» (2007)
 «Дети Судного Часа» (28 июня 2010 года)
 «Совет Двенадцати» (20 августа 2010 года)
 «Битва полчищ» (2 декабря 2013 года)
 «Заря над бездной» (15 февраля 2016 года)

Серия романов «Яцхен» 
 «Три глаза и шесть рук» (2004)
 «Шестирукий резидент» (2005)
 «Демоны в Ватикане» (2008)
 «Сын архидемона» (2011)

Серия «Мудрецы» 
 «Три мудреца в одном тазу» (2005)
 «Тайна похищенной башни» (2009)

Серия «Преданья старины глубокой» 
 «Преданья старины глубокой» (2006)
 «Былины сего времени» (июль 2017 года)
 «Конец сказки» (июнь 2019 года)

Серия «Криабал» 
 «Криабал» (2018)
 «Свет в глазах» (2018)
 «Апофеоз» (2020)

Внесерийные романы 
 «Экипаж» (2005)
 «Властелин» (октябрь 2010 года)
 «Арифмоман» (роман в двух книгах)
 «Арифмоман. Червоточина» (декабрь 2016 года)
 «Арифмоман. В небесах» (декабрь 2016 года)
 «Призрак» (ноябрь 2017 года)
 «Демон под диваном» (2019)

Рассказы и повести 
 «Спасибо за покупку» (напечатан в журнале «Мир фантастики»)
 «Мистер Пузырь» (опубликован в сборнике «Меч императора». — М.:«Издательство Альфа-книга», 2012.)

Рассказы из правого ботинка 
Вышедший в 2008 году первый сборник включает в себя тридцать рассказов, из которых лишь некоторые имеют общих персонажей или место действия.

 Искусственный мозг
 Машина, записывающая сны
 Бесы в доме
 Гоблин
 Гости с Центавра
 Дар Анхра-Майнью
 Двадцать второй день
 Двуног прямоходящий
 Детство архимагов
 Избранные
 Карьера
 Людоедоед
 Марионетка
 Марсиане давно вымерли
 Миниатюры

 Мой герой
 Морозная ночь
 Одна тысячная
 Плохой фильм
 Повелитель Тьмы
 Подземелье
 Последний великан
 Привидение в гостях
 Проклятие
 Разбитые зеркала
 Размер имеет значение
 Ревизия
 Спящая красавица
 Столетие, которого не было
 Тени не умеют говорить

Шумерские ночи (2011) 
Сборник повествует о юности Креола, главного героя серии «Архимаг».
 Детство архимагов (впервые напечатано в сборнике «Рассказы из правого ботинка»)
 Кого боятся маги (впервые напечатано в сборнике «Чего хотят демоны»)
 Шахшанор (впервые напечатано в сборнике «Ангел быстрого реагирования»)
 Экзамен для мага
 Маг на побегушках
 Маг на выданье
 Шек-трак
 Справедливейший
 Сын архимага, внук архимага

Шумерские ночи. Том 2 (2022) 

 Шедевр
 Пропавший маг
 Маг-отступник
 Царь червей
 В тени пирамид
 Креол становится магистром
 Белый кубок
 Маг по обмену
 Маг и его джинн
 Гости в Шахшаноре
 Ученик мага
 Башня Вавилона
 Рисунок на пергаменте

Зверолов (сборник) (2014) 
Цикл из одиннадцати рассказов, объединённых временем и местом действия (XXV век, галактика Млечный Путь) и главным героем (Маартен Троост, космический зверолов).
 Правила охоты
 Призрак торфяных болот
 Йунглюль
 Случай в зоопарке
 Дикари
 Большой Эдемский Шлем
 Песни Лорелей
 Профессиональный убийца
 На пыльных тропинках
 На берегу пьяного моря
 Восточный ветер

Серия «Паргоронские байки» 
Более 60 рассказов, объединённых местом действия (авторские миры Паргорон и Парифат), персонажами-рассказчиками и несколькими сквозными сюжетными линиями. Вместе с «Властелином», «Криабалом» и «Арифмоманом» могут быть отнесены неофициальному «Парифатскому циклу». Рассказы написаны в соавторстве с женой автора Ксенией, она же рисует обложки и иллюстрации.
 «Паргоронские байки. Том 1» (2020)
 «Паргоронские байки. Том 2» (2021)
 «Паргоронские байки. Том 3» (2021)
 «Паргоронские байки. Том 4» (2021)
 «Паргоронские байки. Том 5» (2022)
 «Паргоронские байки. Том 6» (2022)

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт и личный магазин книг Александра Рудазова
 
 
 Страница Рудазова в магазине книг author.today, где публикуются поглавно свежие произведения.

Писатели России XXI века
Лауреаты премии «Звёздный мост»
Писатели фэнтези России
Русские писатели XXI века